Символ оператора — функция, ассоциированная с оператором и отражающая те или иные его свойства. Как правило символы задаются для операторов, принадлежащих некоторой алгебре. В таком случае отображение из элементов алгебры в их символы является линейным, то есть при сложении операторов и их умножении на число соответствующие символы также складываются и умножаются на то же число. При умножении операторов их символы обычно умножаются с точностью до членов, считающихся в определённом смысле младшими. Символ оператора часто является числовой функцией числовых переменных, но бывает и что он принимает значения в некоторой алгебре, более простой чем исходная.

Функции операторов, упорядоченных фейнмановскими номерами 

Понятие символа оператора тесно связано с задачей введения функций от операторов, в некотором смысле аналогичных заданным функциям вещественных или комплексных переменных. В случае полиномов такая аналогия очевидна, нужно просто подставить в них операторы вместо переменных. Однако, операторы в общем случае не коммутируют и необходимо задать порядок их действия, что можно сделать с помощью фейнмановских номеров, например:
 
означает, что оператор  действует первый, а оператор  вторым, то есть

Пространство полиномиальных символов 
Пусть задана операторная алгебра 
 
 — множество многочленов от  переменных.
Пусть определено отображение
 
которое сопоставляет многочлену :
 
оператор
 
Функция  называется символом оператора

Общее определение 
Пусть  — некоторый класс функций от переменных , содержащий полиномы .
Пусть задано отображение
 

Со следующими свойствами:
 Отображение  линейно.
  гомоморфизм алгебр с единицей, причём если , то .
 Если , то 
 
Функция  называется символом оператора

Литература 
 Маслов В. П., Операторные методы, М., 1973
 Назайкинский В. Е., Стернин Б. Ю., Шаталов В. Е. Методы некоммутативного анализа, М.: Техносфера, 2002
 

Функциональный анализ